Kaldorf ist der Name folgender Orte:

 Kaldorf (Titting), Ortsteil des Marktes Titting im oberbayerischen Landkreis Eichstätt
 Kaldorf (Beilngries), Ortsteil der Stadt Beilngries im oberbayerischen Landkreis Eichstätt

Siehe auch:
 Kalldorf